Гремліни:

 Гремліни — міфічні створіння.
 «Гремліни» — кінофільм 1984 року.